Bandit Rock Vol-4 är den fjärde blandskivan som radiostationen Bandit Rock 106.3 utgivit, och den första som dubbel-CD. Den utgavs 26 november 2008. CD 2 består endast av regionsfinalisterna i Bandit Unsigned 2008.

Låtförteckning

CD 1
"Handlake Village" - Takida
"Paralyzer" - Finger Eleven
"Believe" - Staind
"Feels Like Tonight" – Daughtry
"My Escape" – Sonic Syndicate
"Darkest Age" – Renegade Five
"Psychosocial" – Slipknot
"Saints of Los Angeles" – Mötley Crüe
"Let Me Be Myself" – 3 Doors Down
"18 Karat Gold" – Johnossi
"Devour" - Shinedown
"Without You" - Hinder
"Before Tomorrow Comes" - Alter Bridge
"Afterlife" - Avenged Sevenfold
"Broken World" - Millencolin
"I'm Going In" - Pain
"Hearts Burst Into Fire" - Bullet for My Valentine
"They Say" - Scars on Broadway
"Psycho" - Puddle of Mudd
"Deceit" - Union Square

CD 2
"Stay and Bleed" - Cervello
"Story of My Life" - Trace of Lords
"Blind for the World See" - Blind
"Airbourne" - Marissa Burns Trey
"My Whole World Dies" - Bursting Veins
"War" - Calm Chaos
"God in Extension" - Jack Daw
"West Coast Angel" - Danger Avenue
"Save Me" - Galaxy Safari
"Heat of Yesterday" - Royal Riot
"Mr. Birkenstock" - Straight to Nowhere
"Leave This World" - Disdain
"Of the Essence" - Burning Libra
"Syllables (Big Words)" - Lucy Seven
"Children of Tomorrow" - Waid
"Weakening Thoughts" - The Weakening

Musikalbum 2008